Rue des Écoles est un odonyme des pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après rue du Château et avant rue de la Gare ; selon La Poste, il en existe près de 2 800, ce qui correspond à près de 8 % des communes françaises.

Paris possède, par exemple, une rue des Écoles, Colmar également.

Belgique 
 Rue des Écoles à Saint-Martin, partie de Jemeppe-sur-Sambre dans la province de Namur.

(liste non exhaustive)
 Rue des Écoles à Aubervilliers ;
 Rue des Écoles à Bondy ;
 Rue des Écoles à Colmar ;
 Rue des Écoles à Montpellier ;
 Rue des Écoles à Reims ;
 Rue des Écoles dans le  de Paris (quartiers Saint-Victor et de la Sorbonne), où se situent notamment la Sorbonne et le square Samuel-Paty, ainsi que le Collège de France.

Maison d'édition 
Rue des Écoles est un groupe éditorial parisien indépendant spécialisé notamment dans l'édition de produits pédagogiques pour le grand public et les enseignants.

Radio 
Diffusée de 2009 à 2018 sur France Culture, l'émission Rue des écoles est produite par Louise Tourret.

Références 

Écoles Rue